Hatton, souvent latinisé en Hatto quand il s’agit d’un nom de personne, peut désigner :

Patronyme

Personnalités politiques 
 Hatton d'Aquitaine,  duc d’Aquitaine éphémère (735).
 Frank Hatton (1846-1894), homme politique américain.

Ecclésiastiques 
 Hatton, évêque de Verdun (847-870), dont Hattonchâtel tire son nom.
 Hatton  (891-913), évêque de Mayence.
 Hatton II (968-970), évêque de Mayence.
 Hatton de Barcelone, évêque de Vich (Espagne), enseigna au futur pape Sylvestre II.
 Hatton (1122-1145), évêque de Troyes.

Artistes 
 John Liptrot Hatton (1809-1886), musicien britannique.
 Raymond Hatton (1887-1971), acteur américain.
 Rondo Hatton (1894-1946), journaliste et un acteur américain.
 Yannick Hatton (1969-), auteur français de bande dessinée.

Sportifs 
 Bob Hatton (1947-), joueur de football anglais.
 Bobby Joe Hatton (1976-), joueur portoricain de basketball.
 Joe Hatton (1948-2022), joueur portoricain de basketball.
 Ricky Hatton (1978-), boxeur britannique.
 Sébastien Hatton (1972-), coureur cycliste français.

Autres personnes 
 Ian Hatton (né en 1962), musicien britannique.
 Laurent Hatton (né en 1962), entraîneur de football français.
 Les Hatton (1948-), géophysicien, informaticien et mathématicien britannique.

Toponymes

Australie 
 Finch Hatton, ville du comté de Mirani.

États-Unis 
 Hatton en Alabama.
 Hatton au Dakota du Nord.
 Hatton, village de l'État de Washington.
 Hatton Canyon, parc naturel californien.

Royaume-Uni 
 Hatton, village anglais situé dans le Derbyshire ;
 Hatton, secteur de la zone externe de Warrington ;
 Hatton, secteur du district londonien de Hillingdon ;
 Hatton, village du Warwickshire.

Sri Lanka 
 Hatton, ville de la province du Centre.

Animal 
 Hatton, race bovine sri lankaise.

Voir aussi 

 Claude Haton
 Jean-Paul Haton